Список 1978 год в спорте описывает спортивные события, произошедшие в 1978 году.

СССР 
 Чемпионат СССР по боксу 1978;
 Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1978;
 Чемпионат СССР по волейболу среди женщин 1977/1978;
 Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1978/1979;
 Чемпионат СССР по классической борьбе 1978;
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1978;
 Чемпионат СССР по международным шашкам среди женщин 1978;
 Чемпионат СССР по самбо 1978;
 Чемпионат СССР по хоккею с мячом 1977/1978;
 Чемпионат СССР по шахматам 1978;
 Создан баскетбольный клуб СКА (Алма-Ата);

Футбол 
 Кубок СССР по футболу 1978;
 Чемпионат Латвийской ССР по футболу 1978;
 Чемпионат СССР по футболу 1978;
 Созданы клубы:
 «Волжанин»;
 «Гёязань»;
 «Навбахор»;
 «Нива» (Тернополь);
 РАФ;
 Расформирован клуб «Буровик»;

Хоккей с шайбой 
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1977/1978;
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1978/1979;
 Создан клуб «Корд»;

Международные события 
 Азиатские игры 1978;
 Зимняя Универсиада 1978;
 Матч СССР — США по лёгкой атлетике 1978;

Чемпионаты Европы 
 Чемпионат Европы по фигурному катанию 1978;

Чемпионаты мира 
 Чемпионат мира по биатлону 1978;
 Чемпионат мира по гандболу среди женщин 1978;
 Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1978;
 Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1978;
 Чемпионат мира по корфболу 1978;
 Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1978—1979;
 Чемпионат мира по фигурному катанию 1978;

Баскетбол 
 Кубок чемпионов ФИБА 1977/1978;
 Кубок чемпионов ФИБА 1978/1979;

Волейбол 
 Кубок европейских чемпионов по волейболу среди женщин 1977/1978;
 Кубок европейских чемпионов по волейболу среди женщин 1978/1979;
 Чемпионат мира по волейболу среди женщин 1978;
 Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 1978;

Снукер 
 Мастерс 1978 (снукер);
 Официальный рейтинг снукеристов на сезон 1977/1978;
 Официальный рейтинг снукеристов на сезон 1978/1979;
 Чемпионат мира по снукеру 1978;
 Чемпионат Великобритании по снукеру 1978;
 Чемпионат мира по снукеру 1978;

Футбол 
 Матчи сборной СССР по футболу 1978;
 Кубок европейских чемпионов 1977/1978;
 Кубок европейских чемпионов 1978/1979;
 Кубок Либертадорес 1978;
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1978/1979;
 Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1978;
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1977/1978;
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1978/1979;
 Международный футбольный кубок 1978;
 Финал Кубка европейских чемпионов 1978;
 Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1978;

Чемпионат мира по футболу 1978 

 Adidas Tango;
 Финал чемпионата мира по футболу 1978;
 Футбольный матч Австрия — ФРГ (1978);
 Чемпионат мира по футболу 1978 (отборочный турнир, АФК и ОФК);
 Чемпионат мира по футболу 1978 (отборочный турнир, КАФ);
 Чемпионат мира по футболу 1978 (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ);
 Чемпионат мира по футболу 1978 (отборочный турнир, УЕФА);
 Чемпионат мира по футболу 1978 (отборочный турнир);
 Чемпионат наций КОНКАКАФ 1977;
 Чемпионат наций КОНКАКАФ 1977 (отборочный турнир);

Хоккей с шайбой 
 Матч всех звёзд НХЛ 1978;
 НХЛ в сезоне 1977/1978;
 НХЛ в сезоне 1978/1979;
 Суперсерия 1977/1978;
 Суперсерия 1978/1979;
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1978;

Шахматы 
 Вейк-ан-Зее 1978;
 Женская шахматная олимпиада 1978;
 Матч за звание чемпиона мира по шахматам 1978;
 Матч за звание чемпионки мира по шахматам 1978;
 Матчи претендентов 1977/1978;
 Матчи претенденток 1977/1978;
 Шахматная олимпиада 1978;

Моторные виды спорта 
 Формула-1 в сезоне 1978;
 Чемпионат мира по ралли 1978;

Персоналии

Родились 
 16 мая - Лионель Скалони, аргентинский футболист (правый защитник); выступал за такие именитые клубы, как «Эстудиантес», «Депортиво», «Расинг» и «Аталанту».
 9 ноября — Ольга Александровна Брусникина, российская синхронистка, трёхкратная чемпионка Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы.
 31 декабря — Юлия Владимировна Барсукова, российская спортсменка (художественная гимнастика), олимпийская чемпионка 2000 года.

Скончались 
 27 февраля —  (-), американский бейсболист.

См. также

Примечания 

1978 год в спорте